Alfred Heurtaux (1893-1985), as de l'aviation et résistant français ;
 Jean Heurtaux (1912-1953), pilote automobile et militaire français ;
 Pierre Heurtaux (1882-1965), communiste français ;
 Thomas Heurtaux (1988-), joueur de football français.

Article connexe